Le terme ligne 300 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 300 des chemins de fer roumains
 Ligne 300 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
  

300